La palabra reflextiva puede hacer referencia a:

 La reflextiva o meditación, es el proceso que permite pensar detenidamente en algo con la finalidad de sacar conclusiones.
 Parques de Estudio y Reflexión.
 Telos (centro de reflexión).

En astronomía 
 El círculo de reflexión.
 La estrella binaria de reflexión.
 La nebulosa de reflexión.

En física 
 La reflexión (física), en óptica, fenómeno por el cual un rayo de luz que incide sobre una superficie es reflejado.
 La reflexión (sonido), en mecánica ondulatoria y acústica, fenómeno por el cual se refleja una onda.
 La reflexión de la luz.
 La reflexión difusa.
 La reflexión interna total, en óptica, efecto que ocurre cuando la luz se mueve desde un medio a otro que tiene un índice de refracción menor.
 Microscopio de fluorescencia de reflexión interna total.
 El coeficiente de reflexión.
 La espectroscopia de interferencia por reflexión.

En informática 
 La reflexión (informática), característica de algunos lenguajes de programación.
 El modelo de reflexión de Phong, es un modelo de iluminación y sombreado en gráficos 3D por computadora.

En matemáticas 
 La fórmula de reflexión.
 El principio de reflexión.

Enlaces externos